Port lotniczy Lwów

Zobacz też 
 Lwo